Яни́на Дми́триевна Па́нкрате (; 1924—1997) — советская латвийская артистка, балетмейстер и педагог. народная артистка Латвийской ССР.

Биография 
Родилась 24 января 1924 года в Риге (Латвия).

В 1941 году окончила балетную школу Рижского театра (педагоги О. Леманис и Е. Тангиева-Бирзниек). В 1944—1965 годах в Государственном театре оперы и балета Латвийской ССР. Участвовала в гастролях за рубежом. В 1955—1970 годах преподавала в Рижском хореографическом училище, с 1965 года балетмейстер Государственного театра оперы и балета Латвийской ССР, с 1975 года — педагог Латвийской государственной консерватории.

Была замужем за А. Я. Лембергом.

Умерла 3 мая 1997 года.

Балетные партии 

 «Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса — Китри
 «Спящая красавица» П. И. Чайковского — фея Сирени
 «Лайма» А. Я. Лепина — Лайма
 «Лауренсия» А. А. Крейна — Лауренсия
 «Красный мак» Р. М. Глиэра — Тао Хоа
 «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева — Джульетта
 «Спартак» А. И. Хачатуряна — Эгина
 «Юность» М. И. Чулаки — Эгина
 «Сакта свободы» А. П. Скулте — Лелде
 «Доктор Айболит» И. В. Морозова — Варвара
 «На берегу моря» Ю. Юзелюнаса — Касте
 «Золушка» С. С. Прокофьева — Сводная сестра
 «Лесная песня» М. А. Скорульского — Килина
 «Стабурадзе» А. Я. Калниня — Даугава
 «Сказка о Попе и о работнике его Балде» М. И. Чулаки — Поповна
 «Болеро» М. Равеля — Испанка
 «У голубого Дуная» на музыку И. Штрауса — Франциска
 «Симфонические танцы» на музыку С. В. Рахманинова — Золотая дама

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени (03.01.1956)
 Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение партии Лелде в балетном спектакле «Сакта свободы» А. П. Скулте (1950) на сцене ГАТОБ Латвийской ССР
 народная артистка Латвийской ССР
 заслуженная артистка Латвийской ССР (1954)

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Латвийская национальная опера
Преподаватели Рижского хореографического училища
Похороненные на кладбище Матиса